Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1956 war die fünfte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Erneut wurde die diesjährige Bezirksliga Cottbus nach sowjetischem Vorbild in einem Kalenderjahr im Rundenturnier mit 14 Mannschaften ausgetragen. Die BSG Chemie Schwarzheide setzte sich mit vier Punkten vor der BSG Chemie Weißwasser durch, wurde in der Aufstiegsrunde zur II. DDR-Liga 1957 jedoch nur vierter von fünf Mannschaften, wodurch der Aufstieg verpasst wurde. Die BSG Fortschritt Guben, die neugegründete BSG Aktivist Schwarze Pumpe und die BSG Aufbau Hoyerswerda stiegen in die Bezirksklasse Cottbus ab, im Gegenzug stiegen die BSG Aktivist Schipkau und die BSG Chemie Döbern in die Bezirksliga auf.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 Fußball-Bezirksliga Cottbus 1956 bei vfl-nauen.de

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1956